Grand Prix Francie 1990 (oficiálně Rhône-Poulenc Grand Prix de France) se jela na okruhu Circuit Paul-Ricard v Le Castellet, Var ve Francii dne 8. července 1990. Závod byl sedmým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix Francie